Diego Pérez peut désigner :
 Diego Pérez (1980-), footballer uruguayen ;
 Diego Pérez (1962-), joueur de tennis uruguayen.